Kuželj est un toponyme qui peut désigner :
Kuželj, une localité de Croatie située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Kuželj, une localité de Slovénie située dans la commune de Kostel.